Säby distrikt kan syfta på:

Säby distrikt, Småland
Säby distrikt, Västmanland

Se även
Säby församling
Säby socken